Ваље Алегре има више значења:

 Ваље Алегре (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Алегре (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику